Meyerhof steht für:
 eine Gebäudeform, siehe Meierhof
 Meyerhof (Beverstedt), ein Ortsteil der Gemeinde Beverstedt im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Meyerhof (Gefrees), ein Ortsteil der Stadt Gefrees im Landkreis Bayreuth in Bayern
 Meyerhof (Oberbettingen), ein Wohnplatz der Ortsgemeinde Oberbettingen im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz
 ein Gutsdorf im Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946 Lomonossowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland
 als Meyerhof werden die Gasthäuser der Riegeler Brauerei nach dem Namen der Brauereigründer-Familie genannt.

Meyerhof ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Meyerhof (1856–1942), deutsche Künstlerin
 George Geoffrey Meyerhof (1916–2003), deutschstämmiger kanadischer Bauingenieur
 Justus Meyerhof (1885–1944), deutscher Unternehmer und Sportler
 Kurt Meyerhof (1908–1987), deutscher Politiker (FDP), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Leonie Meyerhof (1858/60–1933), deutsche Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Frauenrechtlerin
 Max Meyerhof (1874–1945), Augenarzt, Übersetzer und Medizinhistoriker in Deutschland und Ägypten
 Otto Meyerhof (1884–1951), deutsch-amerikanischer Biochemiker, Nobelpreisträger
 Walter Meyerhof (1922–2006), deutschstämmiger US-amerikanischer Physiker 
 Wolfgang Meyerhof (* 1953), deutscher Biochemiker

Siehe auch:
 Meierhof (Begriffsklärung)
 Maierhof
 Mayerhof
 Meyerhoff